— жертвы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Хибакуся переводится с японского как «люди, подвергшиеся воздействию взрыва». По данным на 31 марта 2014, в живых числилось 192 719 хибакуся (преимущественно проживавших в Японии). Из них 1 %, по данным правительства Японии, имели серьёзные онкологические заболевания, вызванные радиационным облучением после бомбардировок. Количество умерших по состоянию на 31 августа 2013 составляло порядка 450 тысяч:  в Хиросиме и  в Нагасаки.

Согласно закону к хибакуся относятся:
 находившиеся во время взрыва в пределах нескольких километров от эпицентра;
 находившиеся менее чем в двух километрах от эпицентра в течение двух недель после взрыва;
 подвергшиеся воздействию радиоактивных осадков;
 дети, рождённые женщинами, которые во время беременности попали в любую из перечисленных выше категорий.

Японское правительство поддерживает пострадавших от атомных бомбардировок, выплачивая им ежемесячное пособие и предоставляя медицинскую помощь. Однако они сами и их дети сталкиваются с серьёзными трудностями в повседневной жизни: их предпочитают не принимать на работу, с ними избегают вступать в брак, так как существует риск рождения детей с отклонениями от нормы.

См. также 
 :Категория:Хибакуся
 Цутому Ямагути
 Садако Сасаки
 Сумитэру Танигути
 Нака, Мидори

Примечания

Ссылки 
 Документальный фильм White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki, HBO
 Voice of Hibakusha (Голос Хибакуся, рассказы свидетелей) 
 The Voice of Hibakusha (Голос Хибакуся, рассказы свидетелей)
 Hibakusha Testimony Videos (Виртуальный музей)
 Комиссия по жертвам атомной бомбы 
 Литературные произведения хибакуся / сайт журнала «Скепсис»

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки